Razorclaw est un personnage de l'univers des Transformers.

Transformers: Génération 1/ Beast wars 
 Nom: Razorclaw
 Affiliation : Decepticons, Predacons
 Sous-Affiliation : Predacons
 Protoform : Decepticon
 Armes : épée laser, canon laser
 Mode animal : Lion

Razorclaw est un Decepticon créé par les Quintessons avec ses frères (Headstrong, Rampage, Tantrum et Divebomb) pour redonner l'avantage aux Decepticons. Dès sa première mission, Razorclaw va développer une haine contre l'Autobot Skylynx. Razorclaw peut fusionner avec ses frères pour créer Predaking, un robot ultime. Dans la série Headmaster, Razorclaw finit par devenir le chef en second des Decepticons à la place de Cyclonus qui decevait de plus en plus Galvatron. Après la mort de Galvatron, Scorponok passe au pouvoir mais on ne sait pas s'il l'a gardé comme lieutenant. Après la paix entre Autobot et Decepticon, Razorclaw va rejoindre le camp formé par Mégatron II et devenir Predacons. On sait qu'il aide Mégatron II à s'échapper avec le disque doré. Razorclaw fait brièvement une dernière apparition après la grande reformation durant la Bataille Autobot/Maximal et Decepticon/Predacons. Son destin reste donc inconnu.

Animutants 
 Nom: Razorclaw
 Affiliation: Maximals, Decepticons, Unicron
 Protoforme : Unicron
 Arme : peut de contrôler les orages
 Mode animal : tigre ailé

Peu de temps après la grande reformation, Unicron menaçait de revenir à la vie. Mais pour cela il fallait qu'il retrouve des alliés. Sous les conseils des Voks il créa un puissant robot Transmetal II du nom de Razorclaw. Mais durant sa création, la tête d'Unicron (lui flottait toujours autour de Cybertron) fut attaqué par Vélocitor et ses hommes. La création de Razorclaw fut donc interrompue et celui-ci naquit sans mémoire. Il rejoignit alors les Maximals. Plus tard la révolte Deceptico-Prédators commença et Razorclaw se battit aux côtés des Maximals avant de rejoindre les Decepticons. Il avait des restes de sa création et comprit qu'il était fait pour faire le mal. Sous les ordres du clone de Deathsaurus, Razorclaw dut affronter les Maximals impériaux. Durant le combat, une vision lui montra ses origines et il rejoignit Unicron. Sous les ordres de son nouveau maître il lança un virus qui transforma les Autobots et les Decepticans en alliés d'Unicron. Vector Sigma réactiva alors Mégatron et Optimus Primal. Comprenant qu'ils menaçaient ses plans, Unicron envoya Razorclaw affronté les deux chefs. Le Tigre Ailé se montra plus malin et réussit à les vaincre. Après que Vector Sigma eut soigné tout le monde. Les Autobots et les Decepticans attaquèrent Razorclaw, il ne réapparait plus après, on suppose qu'il a été tué. Razorclaw est un Transmetal 2 et un clone du Maximal Tigerhawk.

Decepticons
Personnage lié à Unicron